Wilcox steht für:

 Wilcox (Familienname), angelsächsischer Familienname
 Wilcox (Band), Schweizer Rockband

Wilcox ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilcox (Alabama)
 Wilcox (Florida)
 Wilcox (Missouri)
 Wilcox (Nebraska)
 Wilcox (New York)
 Wilcox (Pennsylvania)
 Wilcox (Tennessee)
 Wilcox (Texas)
 Wilcox (Washington)
 Wilcox (Wisconsin), im Marinette County
 Wilcox (Wyoming)
 Wilcox Junction, Florida
 Wilcox Peak, New Mexico

in Kanada:
 Wilcox (Saskatchewan)

Sonstiges:
 Mount Wilcox, Berg im Grahamland, Antarktika
 Wilcox Trux, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller

Siehe auch:

 Babcock & Wilcox, US-amerikanischer Hersteller von Dampferzeugern
 Wilcox County
 Willcox (Begriffsklärung)